The Gift of the Magi – cortometraggio del 1917 diretto da Brinsley Shaw
The Gift of the Magi – film tv del 1958 diretto da George Schaefer
The Gift of the Magi – cortometraggio del 2001 diretto da Bert Van Bork